Stumpfsinn steht für:

 Schwachsinn, Intelligenzminderung
 Demenz
 Unsinn

Siehe auch:
 Stupidität